Miejscowości w Portugalii:
 Conde – miejscowość w gminie Guimarães
Miejscowości w USA:
 Conde – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Gminy w USA:
 Conde (ang. Conde Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink